Ultimate Fighting Championship
 Union des Forces du Changement, un partit polític de Togo.
 Universidade Federal do Ceará, Universitat a Fortaleza, Ceará, Brasil.
 Unitat formadora de colònies
 United Fruit Company
Université de Franche-Comté, universitat de Besançon.